Sławatycze peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Sławatycze, village du powiat de Biała Podlaska
 Sławatycze, gmina rurale du powiat de Biała Podlaska, dont le village précédent est le chef-lieu